Гексабромоплатинат(IV) калия — неорганическое соединение,
комплексный бромид калия и платины
с формулой KPtBr,
красно-коричневые кристаллы,
плохо растворяется в холодной воде.

Получение 
Платинат получают двумя характерными реакциями:

 Обменная реакция гексабромоплатината(IV) водорода:
 

 Обменная реакция гексахлороплатината(IV) калия:

Физические свойства 
Гексабромоплатинат(IV) калия образует красно-коричневые кристаллы
кубической сингонии,
параметры ячейки a = 1,037 нм, Z = 4.

Плохо растворяется в холодной воде, не растворяется в этаноле.

Литература 
 
 
 

Соединения калия
Платинаты
Комплексные бромиды